Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2017 vond plaats van maandag 16 tot en met zaterdag 21 oktober 2017 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de 22e editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2017. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok een recordaantal van 69.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Kristina Mladenovic kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het zevende reekshoofd, Julia Görges uit Duitsland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Darja Kasatkina in twee sets. Görges wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 6½ jaar. Zij won US$ 147.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká kon de tweede niet aan deze editie van het toernooi deelnemen, wegens een blessure.

Hlaváčková speelde samen met Tímea Babos – zij waren het eerste reekshoofd en wonnen het toernooi. In de op vrijdag 20 oktober gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Nicole Melichar en Anna Smith in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Hlaváčková twintig.

De Belgische Maryna Zanevska en Joelija Poetintseva uit Kazachstan strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2017
Moskou